Кристен Алис Ритър () (родена на 16 декември 1981 г.) е американска актриса. Известна е с ролите си Джейн Марголис във „В обувките на Сатаната“, Клоуи в „Не вярвай на кучката от апартамент 23“ и супергероинята Джесика Джоунс в едноименния сериал на Netflix. Филмите с нейно участие включват „Да си остане във Вегас“ (2008), „27 сватби“ (2008), „Тайните на Беки Б.“ (2009), „Вероника Марс“ (2014) и „Големи очи“ (2014).

Филмография

Дискография 
 Ex-Vivian (2012)

Библиография

Източници

Външни препратки 
 

Американски актриси
Театрални актьори и актриси
Модели от САЩ
Американски певици
Американски китаристи
Родени в Пенсилвания